Carlos Toledo Rizzini  (1921 - 1992) foi um médico, botânico e micólogo brasileiro.

Carlos Toledo Rizzini nasceu em 18 de abril de 1921, em Buquira, hoje Monteiro Lobato, no Estado de São Paulo. Formado em Medicina, exerceu a profissão durante alguns anos, mas decidiu-se pela Botânica, ingressando como naturalista, por concurso, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1946.

Foi sistemata exímio. Identificava com extremo rigor e muita segurança espécies que lhe eram submetidos. Tornou-se especialista em vários setores, destacando-se a classe dos liquens e as famílias Acanthaceae, Lorantaceae e Cactaceae. 

Faleceu em 03/10/1992. 

Colaborou com seus serviços na Academia Brasileira de Ciências, atuando, durante anos, na publicação da Revista Brasileira de Biologia; na terminologia botânica do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda (Editora Nova Fronteira); Lorantáceas (6º. volume) no Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas, de Manoel Pio Correa (edições de 1978 e 1984). (Fonte: http://www.biologia.ufrj.br/sbb-rj/rizzini.htm) 

Não confundi-lo com Carlos de Andrade Rizzini (1898-1972), jornalista.

Obras
Deixou cerca de duzentos trabalhos científicos, fez publicar também os de natureza religiosa com seu nome completo, dentre os quais se destacam:
 Contribuição ao conhecimento da tribo Justiciae (Acanthaceae). Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 1949. 
 Latim para biologistas. 1ª edição pela Fundação Gonzalo Muniz, 1955. 201 p., ; 2ª edição pela Academia Brasileira de Ciências, 1978. 
 Esboço de um guia da literatura botânica. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, 1957. 81 p.
 Preliminares acerca das formações vegetais e do reflorestamento no Brasil central. Ministério da Agricultura, 1962 (jan/fev). Volume 1, 40 p. 
 Nota prévia sobre a divisão fitogeográfica do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, ano 25, n. 1, p. 3-64, jan./mar. 1963, .
 Sobre cinco importantes madeiras da Bahia. Co-autor: Armando de Matos. Instituto Brasileiro de Economia Florestal, 1967. Separata do Anuário nº 18, 29 p.
 Árvores e madeiras úteis do Brasil - manual de dendrologia brasileira. 1ª edição: Rio de Janeiro:  IBGE/SUPREN, 1971; 2ª edição: São Paulo: Edgard Blücher, 1978. 312 p. 16x23, brochura.
 Botânica econômica brasileira. Co-autor: Walter B. Mors. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária – EPU, 1976. 1ª edição, 207 p. Com edições no exterior em português, inglês e alemão. (edição em inglês: Medicinal plants of Brazil)
 Tratado de fitogeografia do Brasil. São Paulo: Editora de Humanismo, Ciência e Tecnologia - HUCITEC em colaboração com a USP. Vol. 1, 1976; vol. 2, 1979. Ver reedição de 1997.
 Plantas ornamentais. Rio de Janeiro: IBGE/SUPREN, 1977. 105 p.
 Evolução para o terceiro milênio. 1ª edição em 1978. São Paulo: Edicel, 1985 (6ª edição).
 Melocactus no Brasil. Rio de Janeiro: IBDF, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 1982. 142 p. 
 Você e a renovação espiritual. Sobradinho (DF): Edicel, 1987.
 Ecossistemas brasileiros/ Brazilian ecosystems. Edição bilíngüe: português e inglês. Co-autoria de Carlos Toledo Rizzini, Adelmar F. Coimbra Filho, Antonio Houaiss; e fotos de Luiz Cláudio Marigo e de Lena Trindade. Editora Index, 1989. 1ª edição, capadura, 200 p. 
 Fronteiras do espiritismo e da ciência. São Paulo: Lake, 1992. 3ª edição, 166 p. 14x21 brochura
 Contribuição ao conhecimento das floras do nordeste de Minas Gerais e da Bahia mediterrânea. Co-autor: Armando de Mattos Filho.  Rio de Janeiro: MMA/JBRJ, 1992. Série estudos e contribuições nº. 9. 
 A cura pelos fluidos, segundo o espiritismo. Juiz de Fora: Instituto Maria, 1993. 117 p.
 O mundo interior da alma. Capivari: EME, 1995. 114 p. 
 Psicologia e espiritismo. Matão (SP): Clarim, 1996, 2008. Brochura.
 Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. 2a edição. Rio de Janeiro, Âmbito Cultural, 1997. Volume único, 747 p.
 Medicinal plants of Brazil. Edited by Walter B. Mors, Carlos Toledo Rizzini and Nuno Alvares Pereira. Edited by Robert A. DeFilipps, 2000. Algonac (MI, USA). Reference Publications. Medicinal Plants of the World No. 6, pp. 501. Appendices, indices, numerous botanical line drawings. ISBN 0-917256-42-5. (hardcover). Resenha em http://www.scielo.br/pdf/csp/v5n3/09.pdf

Ligações externas 
  

Botânicos do Brasil